Conington (Huntingdonshire) – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)
 Conington (South Cambridgeshire) – miejscowość w hrabstwie Cambridgeshire (Anglia)